Сенсация (фильм, 1968) () — итальянский фильм, режиссёр Оттавио Алесси.
 Сенсация (фильм, 1993) — производство Россия.
 Сенсация (фильм, 2001) — оригинальное название «Cover Story».
 Сенсация (фильм, 2006) — оригинальное название «Scoop», режиссёр Вуди Аллен.